Wasserhaushalt steht für:

 in der Biologie und Physiologie die Aufnahme und Abgabe von Wasser, siehe Wasserhaushalt (Lebewesen)
 beim Menschen gleichzusetzen mit der Osmoregulation
 in den Geowissenschaften der Zu- und Abfluss von Wasser in ein Gebiet, siehe Wasserhaushalt (Hydrologie)